Ricci puede corresponder a los siguientes artículos:

Personas 
 Ana María Ricci (1959), actriz y modelo argentina.
 Anna Ricci (1930-2001), mezzosoprano española.
 Antonio Ricci pintor barroco italiano que trabajó en España en la decoración del Monasterio de El Escorial. Castellanizó su apellido y puede aparecer como Rizi o Ricis.
 Catalina de Ricci (1522-1590), monja católica italiana.
 Christina Ricci, actriz estadounidense nacida en 1980.
 Enrique Ricci, director de orquesta y maestro repertorista de cantantes líricos, argentino naturalizado español, nacido en 1940.
 Fausto Ricci (1961), piloto de motociclismo italiano.
 Francisco Ricci (1614-1685), pintor barroco español, hijo de Antonio Ricci.
 Giacomo Ricci (1985), piloto italiano.
 Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925), matemático y profesor italiano, inventor del cálculo tensorial.
 Italia Ricci (1986), actriz canadiense.
 Fray Juan Ricci (1600-1681), pintor barroco español, hijo de Antonio Ricci.
 Juan Carlos Ricci (1950-2020), actor argentino.
 Lorenzo Ricci (1703-1775), Prepósito general de la Compañía de Jesús.
 Luigi Ricci (1805-1859), compositor de óperas italiano.
 Luis Ricci (nacido Luigi Ricci, 1890-1957), músico, pianista y docente argentino.
 Marcelo Ricci, actor uruguayo.
 Marcelo Ricci (1986), futbolista argentino.
 Marco Ricci (1676-1730), pintor, grabador y escenógrafo italiano del rococó.
 Marcos Rogério Ricci Lopes (1986), más conocido como Pará, futbolista brasileño.
 Matteo Ricci (1552-1610), misionero católico jesuita que introdujo el cristianismo en China.
 Michelangelo Ricci (1619-1682), matemático italiano.
 Nina Ricci, nombre real Maria Adélaïde Nielli, (1883-1970), modista francesa de origen italiano.
 Nora Ricci (1924–1976), actriz teatral, cinematográfica y televisiva italiana.
 Ostilio Ricci (1540-1603), matemático italiano, maestro y descubridor del talento de Galileo Galilei.
 Renzo Ricci (1899–1978), actor teatral y cinematográfico italiano.
 Romina Ricci (1978) , actriz argentina.
 Ruggiero Ricci (1918-2012), violinista italoestadounidense.
 Samuele Ricci (2001), futbolista italiano.
 Sandro Ricci (1974), árbitro del fútbol brasileño.
 Scipione de Ricci, también conocido por su nombre en castellano Escipión de Ricci (1740–1810), obispo católico italiano.
 Sebastiano Ricci (1659–1734), pintor italiano.
 Tabatha Ricci (1990), artista marcial mixta brasileña.
 Valentina Ricci (1992), actriz pornográfica y modelo erótica belga.

Matemática y geometría 
 Flujo de Ricci, en geometría diferencial, flujo geométrico e intrínseco.
 Tensor de Ricci,  en geometría diferencial, tensor simétrico bivalente, introducido en 1903 por el matemático italiano Gregorio Ricci-Curbastro.

Instituciones 
 Institutos Ricci, centros de investigación y publicaciones dirigidas a los estudios de cultura antigua y moderna de China.